Сільченко:

 Сільченко Валерій Васильович (* 1946) — російський політик, народний депутат РФ (1990—1993)
 Сільченко Валерій Петрович — професор, заслужений лікар України.
 Сільченко Василь Андрійович (* 1951) — український політик, член СПУ (з 1997)
 Сільченко Віталій Миколайович (* 1999) — український футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Сільченкова Катерина Вадимівна

Примітки 

українські прізвища